Sapiranga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sapiranga (ort), Rio Grande do Sul, 
 Sapiranga (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar